Costinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Costinești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani	
 Costinești (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța